Messjagutowo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in der Republik Baschkortostan (Russland):
 Messjagutowo (Duwanski), Verwaltungszentrum des Duwanski rajon
 Messjagutowo (Janaulski), im Janaulski rajon